Huanglou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanglou (socken i Kina, Shandong), 
 Huanglou (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar